Maeva Ricoux, née le , est une joueuse de kayak-polo internationale française.

Elle participe en 2008 au championnat de France N1F dans l'équipe d'Avranches, et en 2009 dans l'équipe d'Acigné.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats d'Europe 2007 : Médaille d'argent 
 Championnat d'Europe de kayak-polo 2009 : Médaille d'Or

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo féminin

Joueuse française de kayak-polo
Naissance en avril 1988